Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 20 km-es szabadstílusú versenyszámát február 25-én rendezték Canmore-ban. Az aranyérmet a szovjet Vida Vencienė nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N20